Skridt har flere betydninger:
Skridt (gangart) – en firtaktet gangart for heste
Skridt (anatomi) – et område omkring en persons kønsorganer
Skridttæller – et mekanisk eller elektronisk måleinstrument,  som registrerer en persons akkumulerede skridt
Skridtbeskytter  – anvendes til at beskytte mandens kønsorganer ved specielle fysiske aktiviteter